Риосе́нтро — выставочный комплекс в Рио-де-Жанейро. Расположен в районе Жакарапегуа. Является крупнейшим выставочным центром Южной Америки.

Летние Олимпийские игры 2016 
Четыре павильона Риосентро принимали соревнования по следующим видам программы Олимпийских игр 2016 года:
 Павильон 2 — тяжёлая атлетика
 Павильон 3 — настольный теннис
 Павильон 4 — бадминтон
 Павильон 6 — бокс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт /

Стадионы Рио-де-Жанейро
Сооружения летних Олимпийских игр 2016 года
Появились в 1977 году в Бразилии
Стадионы, построенные в 1977 году